Села:
 Серафимівка — Харківська область, Балаклійський район
 Серафимівка — Харківська область, Близнюківський район